Кањада Тијера Бланка има више значења:

 Кањада Тијера Бланка (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада Тијера Бланка (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику